Kolshorn ist der Name
 des Ortes Kolshorn in der Region Hannover in Niedersachsen
 eines Ortsteils der Gemeinde Jevenstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein

Kolshorn ist der Familienname folgender Personen:
 Else Kolshorn (1873–1962), deutsche Gewerkschafterin und Feministin
 Johann Kolshorn (1874–?), völkischer Publizist

Siehe auch:
 Colshorn